Гуторово — название населённых пунктов:

Россия 
 Гуторово — село в Кромском районе Орловской области
 Гуторово — деревня в Мценском районе Орловской области

См. также 
 Гута